Irina-Camelia Begu e Ioana Raluca Olaru erano le detentrici del titolo, ma non hanno partecipato insieme a questa edizione del torneo. Begu ha fatto coppia con Andreea Mitu e ha difeso il titolo battendo in finale Danka Kovinić e Maryna Zanevska con il punteggio di 6-3, 6-4; Olaru ha fatto invece coppia con la Buzărnescu, perdendo in semifinale contro Kovinić e Zanevska.

Teste di serie 

  Mihaela Buzărnescu /  Ioana Raluca Olaru (semifinale)
  Monique Adamczak /  Jessica Moore (quarti di finale)

<li> Irina Bara /  Nicola Geuer (quarti di finale)
<li> Lidziya Marozava /  Arantxa Rus (primo turno)

Wildcard 

  Irina-Camelia Begu /  Andreea Mitu (campionesse)

<li> Anna Bondár /  Miriam Bulgaru (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BRD Bucarest Open 2018